Quirós kan syfta på:

Argentina 

 Quirós, Argentina, Catamarca,

Spanien 

 Bárzana, ort, Asturien, 
 Quirós kommun, Asturien,